Santa Cilia de Jaca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Santa Cilia de Jaca (ort i Spanien), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Santa Cilia, kommun, Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar